Un voyeur est une personne pratiquant le voyeurisme. Le terme a été utilisé dans plusieurs œuvres :

Cinéma 

 Voyeur est un film américain réalisé par Gil Rosenblum sorti en 1997 ;
 Voyeur () est un film britannico-australo-canadien réalisé par Stephan Elliott sorti en 1999 ;
 Voyeur est un film américain réalisé par Michael Goi sorti en 1999 ;
 Voyeur est un film américain réalisé par John Vasicek sorti en 2006.

Jeu vidéo 
 Voyeur est une série de deux jeux vidéo débutée en 1993 et composée de Voyeur et Voyeur II.

Musique

Chanson 

 Voyeur est une chanson du groupe Blink-182.

Album 

 Voyeur est un album de David Sanborn sorti en 1981 ;
 Voyeur est un album de Kim Carnes sorti en 1982 ;
 Voyeur est un album de Renato Zero sorti en 1989 ;
 Voyeur est un album de Saint Motel sorti en 2012.

Équitation 
 Voyeur, le nom d'un cheval américain de saut d'obstacles

Voir aussi 

 

Homonymie de titre